Тіппеліга 2000 — 56-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Норвегії. Титул чемпіона в 9-й раз поспіль здобув Русенборг.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Клуб Одд Гренланн взяв участь у Кубку УЄФА 2001—2002 як переможець Кубку Норвегії 2000.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|-
| colspan="5" style="background:#97deff;"|25/30 жовтня 2000

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Тіппеліга на soccerway 
 Тіппеліга на rsssf 

2000
Норвегія